

Населені пункти та їхні частини
 Ленкниця — місто в Жарському повіті Любуського воєводства
 Ленкниця — село в гміні Сроково Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ленкниця — частина міста Барвіце в Щецинецькому повіті Західнопоморського воєводства

Примітки